Klouček může být:

 malý kluk
 Klouček (Dolnooharská tabule), kopec v okrese Litoměřice Ústeckého kraje
 Klouček (Středočeský kraj), kopec ve Středočeském kraji 

příjmení osob
 Celda Klouček (1855–1935) – český sochař a profesor
 František Klouček (* 1960) – český cyklista
 František Klouček (politik) (1849–1939) – český právník a politik
 Karel Klouček (* 1966) – český podnikatel
 Milan Klouček (* 1998) – český hokejový brankář
 Pavel Klouček (* 1955) – český fotbalista
 Petr Klouček (* 1957) – český cyklista a trenér
 Tomáš Klouček (* 1980) – český hokejový obránce